Ernst-Thälmann-Platz steht für:
 Ernst-Thälmann-Platz (Arnstein, Sachsen-Anhalt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Arnstein (Sachsen-Anhalt) #Sandersleben (Anhalt)
 Ernst-Thälmann-Platz (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Eppendorf
 Ernst-Thälmann-Platz (Huy), siehe Liste der Kulturdenkmale in Huy #Aderstedt
 Ernst-Thälmann-Platz (Kabelsketal), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kabelsketal #Naundorf
 Ernst-Thälmann-Platz (Stahnsdorf), siehe Liste der Baudenkmale in Stahnsdorf #Sputendorf

Siehe auch:
 Thälmannstraße